Salt puede hacer referencia a:
 Salt, película estadounidense de 2010 protagonizada por Angelina Jolie;
 Salt, localidad de la provincia de Gerona, Cataluña, España;
 Salt, localidad de la gobernación de Balqa', Jordania;
 Salt, una isla en Gales del Norte;
 SALT, acrónimo del inglés Strategic Arms Limitation Talks, conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas.
 Salt, conjunto de bits empleado en funciones criptográficas.

 Río Salt

Música 

 Salt (canción), canción de Ava Max.